Daniel Santos – cantante portoricano
Daniel Santos – pentatleta brasiliano
Daniel Santos – pugile portoricano
Daniel Santos – tennista peruviano